«Самый длинный день» () — американский чёрно-белый кинофильм о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, снятый в 1962 году по одноимённой книге Корнелиуса Райана. Картина получила две премии «Оскар».

История создания 
В основу фильма лёг исторический роман 1959 года «Самый длинный день». Автор книги Корнелиус Райан собрал обширный документальный материал в виде интервью очевидцев событий. Дэррил Занук, продюсер киностудии 20th Century Fox, приобрёл права на экранизацию романа у автора за 175 000 долларов США. Задача Занука состояла в создании масштабного и достоверного кинофильма. Там, где это было возможно, съёмки проводились в реальных исторических местах и при максимально приближенной к описываемой в книге погоде. Роман адаптирован в сценарий писателем и ветераном II мировой войны Роменом Гари.

Из соображений экономии времени и в связи с тем, что разные сегменты фильма снимались на языках оригинала, над фильмом работало несколько режиссёров: Кен Эннакин снимал британские и французские сцены, Эндрю Мортон — американские, Герд Освальд и Бернхард Викки — немецкие.

Сюжет 
Кинофильм рассказывает о событиях 6 июня 1944 года, когда близ городка Сент-Мер-Эглиз высадился американский десант, 82-я и 101-я дивизии.
Фильм состоит из трёх частей:
 подготовка союзников к высадке, ожидание улучшения погоды;
 передвижение массивной армады через Ла-Манш, предварительный выброс парашютистов и коммандос в тыл врага;
 штурм пляжей Нормандии.

Изображение важнейшего вторжения со стороны сил союзников перемежается ответными действиями немцев, обнаруживших армаду: «Эти тысячи кораблей, которых, как вы говорили, у союзников нет, ну, так они уже здесь!» — докладывает немецкий офицер в штаб армии.

В ролях 
В ролях представителей четырёх основных стран, представленных в фильме (США, Великобритании, Франции и Германии), были заняты известные актёры соответствующих стран. Достаточно уникальным для фильмов о войне 1960-х годов стало то, что немецкие и французские персонажи говорили и были озвучены на своих родных языках, с использованием субтитров для перевода смысла. Одновременно была версия, где все персонажи говорят по-английски.

Персонажи представлены по странам. Большинство основных персонажей основаны на реальных прототипах.

Представители США и Канады

Представители Великобритании

Представители Франции

Представители Третьего рейха

Награды и номинации 
 1962 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм
 1963 — две премии «Оскар» — за лучшую чёрно-белую операторскую работу (Жан Бургуан, Вальтер Воттиц) и лучшие спецэффекты (Роберт Макдональд, Жак Момон), а также три номинации: за лучший фильм (Дэррил Ф. Занук), лучший монтаж (Сэмюэл И. Битли), лучшую работу художников и декораторов в черно-белом фильме (Тед Хоуорт, Леон Борсак, Винсент Корда, Габриэль Бешир).
 1963 — премия «Золотой глобус» за лучшую черно-белую операторскую работу (Жан Бургуан, Вальтер Воттиц, Анри Персен), а также номинация за лучший драматический фильм
 1963 — премия «Давид ди Донателло» за лучшую зарубежную постановку (Дэррил Ф. Занук)
 1963 — номинация на премию Гильдии режиссёров США (Эндрю Мартон, Кен Аннакин, Бернхард Викки)

Влияние 
В фильме «Самый длинный день», как и в другом американском фильме «Битва в Арденнах» (1965) ни разу не упомянута роль советских войск в победе над фашизмом. После их просмотра советский кинорежиссёр Юрий Озеров принялся за создание киноэпопеи «Освобождение» (1968-1971), посвящённой сражениям советских войск. В последующем Озеров создал ещё 3 киноэпопеи о Великой отечественной войне и 3 работы на их основе.

См. также 
 Спасти рядового Райана
 Братья по оружию (телесериал)
 Фильмография Джона Уэйна

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Второй мировой войне
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Кена Эннакина
Экранизации романов США
Фильмы Бернхарда Викки
Исторические фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1962 года
Фильмы Эндрю Мартона
Фильмы, спродюсированные Дэррилом Ф. Зануком
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1960-х годов